En musique, un quartet (mot anglais) ou quartette (en français) est un groupe de quatre musiciens jouant ensemble, ce type de formation est très souvent rencontré dans le jazz. Dans la musique classique on parle de quatuor.
 En informatique, un quartet est un ensemble de quatre bits.
 Un quartet est un groupe de deux protons et deux neutrons.
 En diplomatie, on a parlé de quartet pour le Moyen-Orient lorsqu'en 2003 un plan a été élaboré par quatre instances (États-Unis, ONU, Russie et Union européenne) pour le règlement du conflit israélo-palestinien, plan connu sous le nom de feuille de route pour la paix.
 En Tunisie, le quartet du dialogue national obtient le prix Nobel de la paix 2015 pour son succès dans la mission qui a abouti à la tenue des élections présidentielles et législatives ainsi qu'à la ratification de la nouvelle Constitution en 2014.

 En astronomie, le quartette de Robert, un groupe de galaxies.

Théâtre 

 Quartett est une pièce de théâtre écrite par Heiner Müller en 1980.

Cinéma 
 Quartet est un film britannique de Ken Annakin, réalisé en 1948 ;
 Quartet est un film franco-britannique de James Ivory, réalisé en 1981 ;
 Quartet est un film britannique de Dustin Hoffman, réalisé en 2012.

Musique

Œuvre musicale 

 Quartet est une œuvre musicale de Steve Reich composée en 2014.

Album 

 Quartet est un album d'Herbie Hancock sorti en 1981.
 Quartet est un album d'Ultravox sorti en 1982.

Homonymie de titre